Martín Galain puede referirse a:

 Martín Galain (militar) que participó en las primeras acciones de la guerra de independencia en el actual Uruguay;
 Martín Galain (futbolista) de Uruguay.